Harthoorn, verklaring van de naam Harthoorn

Anton Harthoorn, 1866-1939, Nederlands zwemkampioen
Antonie Marinus Harthoorn (Toni), 1922- , dierenarts en ecoloog (stond model voor Daktari)
Jacobus Harthoorn, 1789-1846, gevangenbewaarder Gevangenpoort
Samuel Eliza Harthoorn, 1831-1883/84, zendeling
Willem Lodewijk Harthoorn, 1907-1991, beiaardier
Willem Lodewijk Harthoorn, 1913-1994, verzetsman